

Patronyme

 Aimée Verret (1984-), écrivaine, poétesse et blogueuse québécoise ;
 Claude Verret (1963-), joueur de hockey sur glace ;
 Denis Verret (?-) directeur délégué aux Affaires publiques ;
 François Verret (1955-), danseur et chorégraphe français ;
 Michel Verret (1927-2017), philosophe et sociologue français.

Toponyme

 Verret (Nouveau-Brunswick)